TAQ steht für:
 Flugplatz Tarcoola in Tarcoola, Australien (IATA-Code)
 Terminus ante quem, Ausdruck der Geschichtsschreibung

Taq steht für:
 Taq, Ort in Semnan (Provinz), Iran
 Thermus aquaticus, Bakterium

taq steht für:
 Tamasheq (ISO-639-3-Sprachcode), einer der südlichen Dialekte des Tuareg (Sprache)

Abkürzung